El Eternauta: Tercera parte, también conocida como El Eternauta III, es una historieta argentina y secuela de El Eternauta. Fue escrita por Alberto Ongaro, con dibujos de Oswal y de Mario Morhain, a partir de algunos diseños originales inconclusos del dibujante original, Francisco Solano López. Fue publicada por primera vez en 1983, sin los creadores originales; Héctor Germán Oesterheld había sido asesinado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) alrededor de 1978, y Solano López estaba viviendo exiliado en Madrid desde 1977.

Sinopsis 
La historia se centra en una invasión de guerrilleros del futuro en una ciudad de Buenos Aires de una dimensión paralela, la cual involucra la figura del viajero en el tiempo Juan Salvo.

Análisis 
Los medios especializados han señalado la carencia que presenta El Eternauta: Tercera parte en cuanto al simbolismo y a las segundas lecturas que sí poseían las versiones anteriores de la obra, al igual que una posible desvirtuación del concepto original del personaje de Juan Salvo:

Referencias

Bibliografía 
 Revista Comiqueando, año 1997, número 30.

Enlaces externos 

 Sitio Oficial de las historietas de El Eternauta Eternauta.com

Héctor Germán Oesterheld
El Eternauta
Novela gráfica
Libros de 1983
Viajeros del tiempo
Argentinos ficticios
Invasiones extraterrestres ficticias
Buenos Aires en la ficción
Historietas de 1983